Ragtown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ragtown (Arkansas)
 Ragtown (Kalifornien)
 Ragtown (Nevada)
 Ragtown (Texas)
 Ragtown (West Virginia)